Il singolare maschile dell'Odlum Brown Vancouver Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Igor Sijsling era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Vasek Pospisil ha battuto in finale Daniel Evans 6–0, 1–6, 7–5.

Teste di serie 

  Evgenij Donskoj (primo turno)
  Vasek Pospisil (Campione)
  Benjamin Becker (secondo turno)
  Wayne Odesnik (Quarti di finale, ritiro)

  Bobby Reynolds (semifinali)
  Jimmy Wang (semifinali)
  Miša Zverev (primo turno)
  Olivier Rochus (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Odlum Brown Vancouver Open 2013
ATP Challenger Tour 2013